Eléni de Grecia (Atenas, 2 de mayo de 1896 - Lausana, 28 de noviembre de 1982) fue princesa de Grecia y Dinamarca, y princesa heredera de Rumanía por matrimonio. Recibió el título de reina madre durante el mandato de su hijo Mihai.

Biografía

Familia 

Elena nació en Atenas en 1896, siendo sus padres el duque de Esparta y su esposa, la princesa Sofía de Prusia. En el momento de su nacimiento reinaba en Grecia su abuelo, Jorge I de Grecia. Tuvo tres hermanos llamados Jorge (1890-1947), Alejandro (1893-1920) y Pablo (1901-1964), todos reyes de Grecia, y dos hermanas llamadas Irene (1904-1974), luego duquesa de Aosta y reina de Croacia, y Catalina (1913-2007), luego Lady Brandram.

Elena era pues la nieta de Jorge I de Grecia y su esposa, la gran duquesa Olga de Rusia por parte paterna, y por vía materna lo era del káiser Federico III de Alemania y Victoria, princesa Real del Reino Unido. Estaba pues emparentada con la mayor parte de las familias reales de Europa.

Vida en el exilio 

En 1910 salió de Grecia exiliada junto con sus padres y hermanos como resultado de un complot militar para poner en el trono de Grecia a su padre y quitar a su abuelo el rey Jorge I de Grecia. La familia pasó el verano en el castillo de Friedrichshof, propiedad de su tía materna Margarita, landgravina de Hesse. El invierno lo pasaron en un hotel en Fráncfort del Meno hasta que regresaron a Atenas. Su abuelo el rey fue asesinado por un demente en Tesalónica en 1913.

En 1917 Elena y su familia de nuevo partieron hacia el exilio por negarse su padre a apoyar a los Aliados en la Primera Guerra Mundial. Tras permanecer una temporada en Sankt Moritz se trasladó a Zúrich, donde la familia real griega era observada de cerca por las autoridades; se vieron obligados a permanecer en la zona germanófona de Suiza, donde sus sirvientes británicos y franceses fueron despedidos.

Matrimonio 

En 1919, todavía en el exilio, Elena conoció en la ciudad cantonal de Lucerna al que había de convertirse en su marido, el príncipe heredero Carlos de Rumanía, primo segundo suyo. Carlos acababa de divorciarse de su primera esposa, Zizi Lambrino, por no contar esta unión con la autorización del rey de Rumanía. Elena acompañó a Carlos a Rumanía por celebrarse en aquellos tiempos la boda entre la hermana de él, Isabel, con el hermano de ella, el futuro Jorge II de Grecia. En 1920 Carlos y Elena se prometieron. Ese mismo año el padre de Elena pudo regresar al trono griego y Elena pudo volver a Atenas.

En 1921 Elena y Carlos contrajeron matrimonio en la Catedral Metropolitana de Atenas (la primera boda de una princesa de Grecia que tuvo lugar en Atenas). La pareja pasó la luna de miel en Tatoi y más tarde partieron en barco hacia Bucarest. Se instalaron en el Palacio de Cotroceni, aunque pasaron la mayor parte de su tiempo en el Castillo de Peleş, en Sinaia.

Vida conyugal y divorcio 

El matrimonio, que inicialmente fue feliz, pronto empezó a hacer aguas. Fruto de esta desafortunada unión nació el futuro Miguel I de Rumania, único hijo de la pareja, nacido en 1921 y depuesto en 1947.

En 1925 Carlos empezó un romance con Magda Lupescu, y ese mismo año renunció a sus derechos al trono rumano, quedando así su hijo Miguel como heredero. Elena permaneció en Rumanía al cuidado de su hijo, y se divorció de su cruel esposo en 1928; tras ser regente en nombre de su hijo entre 1927 y 1930, tuvo que soportar el gobierno despótico de su exmarido, que en 1930 había regresado a Rumanía y reclamado el trono. Carlos fue rey hasta 1940, año en el que volvió a abdicar. En 1947, al ser derrocado su hijo, Elena huyó al exilio.

Previamente, en la década de 1930 propulsó la creación del primer Hospital de Emergencias en Rumania.

Elena estuvo siempre muy unida a su hermano el rey Pablo I de Grecia, siendo, por tanto, tía carnal de la reina Sofía de España. Mujer culta y con inquietudes artísticas, Elena de Grecia hablaba seis idiomas y era una interesante pintora.

Permaneció en Bucarest durante la Segunda Guerra Mundial, auxiliando a los refugiados judíos, por lo cual fue reconocida como «Justa entre las Naciones» en 1993.

Falleció en la ciudad suiza de Lausana a la edad de 86 años.

Fue reenterrada en la Nueva Episcopal y Real Catedral de Curtea de Arges el 19 de octubre de 2019, donde descansan su hijo y su nuera.

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos nobiliarios 
 2 de mayo de 1896-10 de marzo de 1921: Su Alteza Real la princesa Elena de Grecia y Dinamarca.
 10 de marzo de 1921-4 de enero de 1926: Su Alteza Real la princesa heredera de Rumania.
 4 de enero de 1926-8 de septiembre de 1940: Su Alteza Real la princesa Elena de Rumania.
 8 de septiembre de 1940-28 de noviembre de 1982: Su Majestad la reina madre de Rumania.

Distinciones honoríficas 
Distinciones honoríficas griegas
  Dama gran cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía.
  Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia.
Distinciones honoríficas rumanas
  Dama gran cruz de la Orden de Carol I (1921).
  Dama gran cruz de la Orden de la Corona.
  Medalla Rumana a la Virtud Militar.

Ancestros

Referencias 

Reinas consortes del siglo XX
Reinas consortes de Rumania
Princesas de Grecia de Grecia del siglo XIX de la casa de Glücksburg
Princesas de Grecia de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg
Consortes reales de la casa de Glücksburg
Holocausto
Justos entre las Naciones
Grandes maestres de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Miembros de la Iglesia de Grecia
Nacidos en Atenas
Fallecidos en Lausana
Cristianos ortodoxos del siglo XX